Zavrh est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Zavrh, une localité située dans la municipalité de Brod Moravice, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
au Monténégro
Zavrh, un village situé dans la municipalité de Nikšić ;
en Slovénie
Zavrh, un village situé dans la commune de Bloke ;
Zavrh, un village situé dans la commune de Lenart ;
Zavrh, un village situé dans la commune de Litija ;
Zavrh, un village situé dans la commune de Trebnje ;
Zavrh nad Dobrno, un village situé dans la commune de Dobrna ;
Zavrh pod Šmarno Goro, un village situé dans la commune de Medvode ;
Zavrh pri Borovnici, un village situé dans la commune de Vrhnika ;
Zavrh pri Črnivcu, un village situé dans la commune de Kamnik ;
Zavrh pri Galiciji, un village situé dans la commune de Žalec ;
Zavrh pri Trojanah, un village situé dans la commune de Lukovica.